Загроза — можлива небезпека.
 Загроза — груба, зухвала обіцянка заподіяти яке-небудь зло, неприємність; погрожування, нахваляння.
 Загроза застосування сили — міжнародно-правовий термін 
 Загроза (безпекознавство)
 Загроза (ІТ) — будь-які обставини або події, що виникають у зовнішньому середовищі, які можуть бути причиною порушення політики безпеки інформації і (або) нанесення збитків автоматизованій системі.
 Загроза (шахи)